

Населені пункти та їхні частини

 Чайче — село в гміні Краєнка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Чайче — село в гміні Висока Пільського повіту Великопольського воєводства
 Чайче — лісова осада в гміні Висока Пільського повіту Великопольського воєводства

Примітки